MTV Music Awards 2003 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2003
 MTV Video Music Awards 2003

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2003